Die Abkürzung AX steht für:

 Åland, Ländercode nach ISO-3166-1 und Nationalitätskennzeichen
 American Express
 Autocross, ein Autorennen im Sprintstil
 AX (Magazin), ein japanisches Underground-Comicmagazin
 AX.25, ein standardisiertes Protokoll, um Daten über einen Funk-Kanal zu übertragen
 Binter Canarias, spanisches Fluggesellschaft nach dem IATA-Code 
 Citroën AX, ein Automodell
 F-Zero AX, ein Videospiel
 Renault Type AX, ein frühes Automodell
 Trans States Airlines, IATA-Code der US-amerikanischen Fluggesellschaft
 Microsoft Dynamics AX ein ERP-System aus dem Hause Microsoft

AX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Achaia
 Großbritannien: Ipswich
 Norwegen: Moss in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Volksrepublik China
 Ukraine: Oblast Charkiw

AX als ITU-Präfix:
 Australien

Ax steht für:

 Ax-3 Domaines, ein französisches Skigebiet
 den Ort Ax-les-Thermes in den französischen Pyrenäen
 William Eadie (* 1947), Wrestler des Tag-Teams Demolition (Wrestling)
Den Namen Ax tragen:

 Ax Genrich (* 1945), deutscher Gitarrist
 Christine Ax (* 1953), deutsche Philosophin und Ökonomin
 Emanuel Ax (* 1949), US-amerikanischer Konzertpianist
 Göran Ax (1943–2018), schwedischer Segelflieger
 James Ax (1937–2006), US-amerikanischer Mathematiker
 J-Ax (* 1972), eigentlich Alessandro Aleotti, italienischer Rapper
 Patrick Ax (* 1979), niederländischer Fußballspieler
 Peter Ax (1927–2013), deutscher Zoologe
 Simon Ax (* 1983), schwedischer Snowboarder
 Wilhelm Ax (1890–1954), deutscher Altphilologe
 Wolfram Ax (1944–2020), deutscher Altphilologe

ax steht für:

 .ax, die Top-Level-Domain der autonomen, finnischen Provinz Åland

Siehe auch:
 Achs
 Axe

AX